Garret Kusch (1973) – ex calciatore canadese
 Marius Kusch (1993) – nuotatore tedesco
 Polykarp Kusch (1911-1993) – fisico tedesco naturalizzato statunitense
 Uli Kusch propr. Ulrich Kusch (1967) – batterista tedesco
 Walter Kusch (1954) – ex nuotatore tedesco occidentale